Plaats in Indonesië
 Kutayasa (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kutayasa (Madukara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java